Следи списак локалитета у режиму заштите у НП Ђердап:

Види још 
 Национални парк Ђердап

Литература 
 

Национални парк Ђердап
Спискови везани за Србију